FK Sampdorija je fudbalski klub iz Đenove, Italija. Klub je osnovan 1946. godine i trenutno se takmiči u Seriji A. Klub svoje mečeve igra na stadionu Luiđi Feraris koji ima kapacitet od 36.536 mesta. Sampdoria je 1992. godine bila finalista Lige šampiona, ali je izgubila od Barselone.

Istorija 

Sampdorija je nastala 1946. godine spajanjem dva kluba iz Đenove: Sampjerdareneze i Andrea Doria. 

Godine 1979. klub je igrao u Seriji B, kada ga je kupio naftni biznismen Paolo Mantovani, koji je investiranjem klub doveo do velikih uspeha. Tri godine kasnije Samdorija se vraća u Seriju A, a 1985. osvaja prvi trofej- Kup Italije. Godinu dana kasnije trener Samdorije postaje Vujadin Boškov, a 1988. godine Sampdorija ponovo osvaja italijanski kup. Sledeće sezone Sampdorija dolazi do finala Kupa pobednika kupova, gde gubi od Barselone 2:0.  Iste sezone se ponovo osvaja italijanski kup, pa tako učestvovanje u Kupu pobednika kupova sezone 1989/90. donosi prvi evropski trofej Sampdoriji, pobedom nad Anderlehtom u finalu. Niz osvajanja trofeja je nastavljen osvajanjem prvog skudeta sezone 1990/91. Neki od igrača koji su činili šampionsku generaciju su bili Đanluka Paljuka, Đanluka Vijali, Roberto Manćini, Toninjo Serezo, Pjetro Vjerhovod i Atilio Lombardo. Sledeće sezone su se kao šampioni Italije takmičili u Kupu šampiona gde su stigli do finala u kom su opet izgubili od Barselone.

Dana 14. oktobra 1993. vlasnik kluba Paolo Mantovani iznenada umire, a njegov sin Enriko preuzima klub. Sezone 1993/94. klub četvrti put osvaja Kup Italije, a u prvenstvu završava 3. na tabeli. Naredne sezone klub stiže do polufinala Kupa pobednika kupova, gde ispada od londonskog Arsenala nakon izvođenja jedanaesteraca.

Godine 1999. Sampdorija ispada iz Serije A, u koju se vraća 4 godine kasnije. Sezone 2004/05. u zadnjem kolu gube mesto za plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona, na njihovo mesto dolazi Udineze koji se na kraju kvalifikovao za takmičenje. Pet sezona kasnije Sampdorija je obezbedila mesto za plasman u kvalifikacije za Ligu šampiona, ali tamo gube od Verdera.

Trofeji 
  Serija A : (1)
 1990/91.

  Kup Italije : (4)
 1984/85, 1987/88, 1988/89, 1993/94.

  Kup pobednika kupova : (1)
 1989/90. (finale 1988/89.)

  Kup evropskih šampiona
 finale 1991/92.

Stadion 

Sampdorija svoje utakmice kao domaćin igra na stadionu Luiđi Feraris, koji ima kapacitet od 36.356 sedećih mesta. Ovaj stadion Sampdorija deli sa najvećim svojim rivalom Đenovom.

Sampdorija u evropskim takmičenjima

Poznati bivši igrači

Trenutni sastav 
4. mart 2023.

 (kapiten)

Na pozajmici 

 (Keln)
 (SD Turis)
 (FK Arzinjano Valkiampo) 
 (Pro Sesto 1913)
 (SD Ćita di Pontedera)
 (Turis)
 (Leće)
 (Leće)
 (SU Gubio 1910)
 (FK Sanđuliano siti)
 (Benevento)

 (LR Vičenca)
 (SD Ćita di Pontedera)
 (Pro Sesto 1913)
 (Salernitana)
 (Verona)
 (Bari)
 (Empoli)
 (SZ Kremoneze)
 (Napoli)
 (Torino)
 (Ferencvaroš)

Vidi još 
 Spisak fudbalskih klubova Italije

Reference

Spoljašnje veze 
 

ФК Сампдорија
Сампдорија
Сампдорија
ФК Сампдорија